CVU, sigle composé des trois lettres C, V et U, peut faire référence à :
   Cost Value Unit, en contrôle de gestion, un coût ne comprenant que les charges directes et très accessoirement des charges de sections (mais pas de charges fixes), par opposition au CFU (Cost Full unit) qui intègre tous les coûts à chaque unité produite ou vendue.

CVU est un code qui peut faire référence à :
 Aérodrome de Corvo, aux Açores, au Portugal, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 Utility Aircraft Carrier, un porte-avions utilitaire, selon la liste des codes des immatriculations des navires de l'US Navy.

CVU est une abrévaition qui peut faire référence à :
 convergence uniforme, en mathématiques.

Code